Elwell ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Elwell (Colorado), im Weld County
 Elwell (Michigan), im Gratiot County

Gewässer:
 Elwell Brook, Fließgewässer im Washington County, Maine
 Elwell Creek, Fließgewässer im Snohomish County, Washington
 Elwell Lake, See im Washington County, Minnesota

Elwell ist der Familienname folgender Personen:
 Clarence Edward Elwell (1904–1973), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Columbus

 Eben L. Elwell (1921–2009), US-amerikanischer Politiker
 Francis Edwin Elwell (1858–1922), US-amerikanischer Bildhauer
 Herbert Elwell (1898–1974), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge

Elwell steht für folgende Unternehmen:
 Elwell-Parker Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Elwell Island